Rivière du Rempart steht für:

 Rivière du Rempart (Distrikt), Distrikt in Maritius
 Rivière du Rempart (Ort), Ort in Mauritius
 Rivière du Rempart (Fluss), Fluss in Mauritius